EBV est un acronyme qui peut désigner:

 Virus d'Epstein-Barr (pour Epstein-Barr virus)
 Variables essentielles de biodiversité (pour Essential Biodiversity Variables en anglais; VEB en français)